Ratschitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Račice nad Trotinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Račetice, Gemeinde im Okres Chomutov
Gemeinde im Okres Litoměřice, siehe Račice u Štětí
Gemeinde im Okres Rakovník, siehe Račice nad Berounkou
Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Račice u Hrotovic
Gemeinde im Okres Okres Žďár nad Sázavou, siehe Račice u Dlouhého
Radčice, auch Plzeň 7, Stadtteil von Plzeň, Okres Plzeň-město 
Radčice (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Okres Chrudim
Račice, Ortsteil von Račice-Pístovice, Okres Vyškov; siehe Račice (Račice-Pístovice)
Radčice, Ortsteil von Vodňany, Okres Strakonice

Maria Ratschitz, Gemeinde im Okres Most, siehe Mariánské Radčice

siehe auch: Račice, Radčice (Begriffsklärung)